Kroetz ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Kroetz (* 1946), deutscher Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler
 Marie Theres Kroetz-Relin (* 1966), österreichisch-schweizerische Schauspielerin, Autorin und Journalistin, siehe Marie Theres Relin
 Paddy Kroetz (* 1978), deutscher Fernsehmoderator, Reporter, Webvideoproduzent und Musiker